Sgobbo – libro di Giosuè Calaciura
Francesco Paolo Sgobbo – medico e politico italiano
Italo Sgobbo – medico e archeologo italiano